Ива Димитрова е известен български журналист, главен редактор на един от най-четените седмичници вестник „Галерия“.

Биография 
Родена е на 13 септември 1976 година. Завършва българска филология и журналистика в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Кариерата ѝ започва във вестник Дума през 1997 година, а нейни учители в занаята са Стефан Продев и Ники Кънчев. Работи във вестниците „168 часа“ и „Всичко за жената“ в пресгрупа „168 часа“. От 2004 година става редактор „Звезди“ в популярното списание „Максимум“, където работи седем години. Междувременно пише и в българското издание на известното американско списание https://en.wikipedia.org/wiki/Harpers_Bazaar. За кратко е редактор в българското издание на списание STORY. В началото на 2012 година става зам.-главен редактор на популярното лайфстайл списание LOVE&Style, където работи до спирането му през 2018 г. Същата година е назначена като отговорен редактор на вестник „Галерия“, а от ноември 2022 става главен редактор на „Галерия“. Омъжена е за известния спортен журналист и български плувец Василен Димитров, който е главен редактор на списание „Плуване&Водна топка“ и съпредседател на Българската асоциация по плувни спортове. Двамата имат две деца – близнаците Дара и Кристиян, родени през февруари 2014 година.

Ива Димитрова е дъщеря на Петър Василев, дългогодишен директор на Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“, град София. https://pgme-sofia.eu/

Източници 

Български журналисти